Быковское сельское поселение — муниципальное образование в Пестовском районе Новгородской области России.

Административный центр — деревня Быково.

География 
Поселение расположено 17 км к юго-востоку от Пестово. По его территории проходит линия Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург — Пестово — Москва (Москва Савёл.).

По территории сельского поселения протекают ряд рек, крупнейшая из них — Кать.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
   Администрация Быковского сельского поселения
 Паспорт муниципальных образований Пестовского муниципального района

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Пестовского района

https://vk.com/club211461157